

Geografia
 Archer (Flórida)
 Archer (Iowa)
 Archer City
 Archer (série de televisão)

Desambiguações de topônimos